Евреинът Зюс () може да се отнася за:

 Йозеф Зюс Опенхаймер, (, 1698-1738), немски евреин, финансист, чийто живот и гибел са сюжет на многобройни литературни, сценични, филмови и телевизионни представяния;
 Евреинът Зюс, новела на Вилхелм Хауф;
 Евреинът Зюс, роман на Лион Фойхтвангер;
 Евреинът Зюс, британски филм по романа на Лион Фойхтвангер;
 Евреинът Зюс (филм, 1940), пропаганден филм на Третият Райх.